

Fumetti 
 Yama – il personaggio del manga giapponese One Piece
 Yama – il personaggio del fumetto Tex edito dalla Sergio Bonelli Editore

Mitologia 
 Yama – divinità induista

Altro 
 Yama – il primo stadio dello Yoga secondo Patañjali
 Yama – album di Art Farmer e Joe Henderson del 1979